Le sigle E573 peut désigner :
 E573, numéro E du stéarate d'aluminium ;
 Route européenne 573 reliant Püspökladány (Hongrie) à Užgorod (Ukraine).